Le Masters de snooker 2020, tournoi de snooker professionnel sur invitation, s'est déroulé du 12 au  à l'Alexandra Palace de Londres. Il s'agit de la  édition de ce tournoi prestigieux.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Cette compétition fait partie de la catégorie non-classée, des tournois de la Triple couronne et de la saison 2019-2020 de snooker. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par Dafabet, société privée de jeux d'argent en ligne. 

Comme le veut la tradition, ce tournoi rassemble les seize meilleurs joueurs du classement mondial de snooker. 

Pour cette édition, le prix du vainqueur est de . La dotation totale a sensiblement été augmentée, puisqu'elle n'était que de  lors de l'édition précédente. 

Toutes les rencontres ont été retransmises sur la BBC au Royaume-Uni et sur Eurosport en Europe.

Faits marquants 
 Le tenant du titre, Judd Trump, est éliminé dès le premier tour par Shaun Murphy. 

 Ronnie O'Sullivan, finaliste de l'an dernier, s'est retiré du champ de joueurs, expliquant qu'il n'avait simplement pas envie de jouer. Cela permet à Ali Carter de participer, alors classé à la  place mondiale.

 Lors du premier tour, les outsiders ont brillé puisque seuls deux joueurs mieux classés ont remporté leurs matchs. Il ne s'agit pas d'un record puisqu'en 2011, seul Neil Robertson avait passé le premier tour en tant que favori. 

 Stuart Bingham remporte son premier Masters en battant Ali Carter 10 à 8. Bingham détient alors deux tournois de la Triple Couronne, après le Championnat du monde 2015. 

 Neil Robertson s'est engagé à payer  par century réalisé lors du tournoi, plus  à l'association  qui opère en Nouvelle-Galles du Sud en raison des incendies s'y déroulant. World Snooker Tour a annoncé qu'il verserait la même somme.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste :  
 Premier tour : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Tableau

Finale

Centuries 
18 centuries ont été réalisés durant le tournoi.

  David Gilbert 144, 131, 121 
  John Higgins 140
  Kyren Wilson 139
  Neil Robertson 136
  Ding Junhui 135
  Ali Carter 133, 126
  Judd Trump 128, 119, 116
  Shaun Murphy 120, 110, 105
  Stuart Bingham 109
  Stephen Maguire 105
  Barry Hawkins 101

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Masters 2019
 Masters

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Masters de snooker
Snooker en 2020
Saison 2019-2020 de snooker
Sport en Angleterre en 2020
Sport en janvier 2020